

Geografia

Capo Verde
 Pico – vulcano sull'isola di Fogo

Italia
 Pico – comune in provincia di Frosinone

Portogallo
 Pico – freguesia di Vila Verde nel Distretto di Braga
 Pico – isola delle Azzorre
 Pico – vulcano sull'isola di Pico

Informatica
 Pico – linguaggio di programmazione
 Pico – editor di testo

Mitologia
 Pico – figura della mitologia romana

Onomastica
 Pico – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
 Pico De Paperis – personaggio della banda Disney

Persone
 Pico – casata principesca emiliana
 Guillermo Rodríguez, detto Pico – ex giocatore di calcio a 5 e giocatore di beach soccer uruguaiano
 Gian Cesare Pico – pedagogista italiano
 Giovanni Pico della Mirandola – umanista e filosofo italiano

Altro
 Pico (simbolo p) – prefisso del sistema di unità di misura SI; esprime il fattore 10−12, ossia un milionesimo di milionesimo
 PICO – modello utilizzato nelle pratica basata sulle evidenze per la formulazione di un quesito